Voderberg ist der Nachname von:
Heinz Voderberg (1911–1945), deutscher Mathematiker
Käthe Voderberg (1910–1978), deutsche Botanikerin